Etnia grebo – gruppo etnico africano
 Lingua grebo – lingua parlata dall'omonimo gruppo etnico
 Grebo – stile musicale
 Grebo – area urbana della Svezia